Brehl ist der Name von:

 Christiane Brehl, deutsche Journalistin
 Michael Brehl (* 1955) kanadischer Redemptoristenpater 
 Thomas Brehl (1957–2010), deutscher Neonazi

Siehe auch:
 Prehl